Эпо́ха (от  — «остановка») — длительный период, выделяемый по каким-нибудь характерным явлениям, событиям. В истории это период, «меньший, чем эра»; например, эпоха Возрождения.

 Планковская эпоха — единица хронологии Большого Взрыва в космологии.
 Геологическая эпоха — единица геохронологической шкалы, часть геологического периода.
 Эпоха — момент времени, для которого определены астрономические координаты или элементы орбиты.
 «Эпоха» — петербургский ежемесячный литературно-политический журнал, издававшийся в 1864—1865 году братьями Фёдором и Михаилом Достоевскими взамен их журнала «Время».
 «Эпоха» — российская хеви-метал-группа.
 «Эпоха» — фантастический телефильм.
 «Эпоха» — российский дистанционно управляемый боевой модуль боевых машин пехоты.